Baranówka heißen folgende Orte in Polen:
 Baranówka (Frombork) in der Gemeinde Frombork, Woiwodschaft Ermland-Masuren (dt. Schafsberg)
 Baranówka (Kocmyrzów-Luborzyca) in der Gemeinde Kocmyrzów-Luborzyca, Woiwodschaft Kleinpolen
 Baranówka (Lubartów) in der Gemeinde Lubartów, Woiwodschaft Lublin